Фёдор Кра́вченко:
 Кравченко, Фёдор Иосифович (1912—1988) — майор Советской Армии, партизан Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.